Moffat, även skrivet Moffatt, är ett engelskt efternamn. Det kan syfta på:

Personer
 Allan Moffat (född 1939), kanadensisk-australisk racerförare
 Ariane Moffatt (född 1979), kanadensisk singer/songwriter
 Dave Moffatt (född 1984), kanadensisk musiker
 Emma Moffatt (född1984), australisk triatlet
 George Moffat (född 1927), amerikansk författare och segelflygare
 Robert Moffat (1795–1883), skotsk missionär
 Steven Moffat (född 1961), brittisk manusförfattare och TV-producent

Geografi

Storbritannien 

 Moffat Water, vattendrag, Skottland, 
 Moffat, Skottland, Skottland, Dumfries and Galloway,

USA 

 Moffat, Colorado – en ort i Colorado, Saguache County, 

 Moffat County , Colorado

Se även
 Moffat Water
 Mount Moffat

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn
Engelska efternamn